Сабіне Лісіцкі і Саманта Стосур були чинними чемпіонками але вирішила того разу не брати участі.
Івета Бенешова і Барбора Стрицова виграли титул, у фіналі перемігши пару Юлія Гергес і Анна-Лена Гренефельд з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Porsche Tennis Grand Prix, парний розряд
2012